Döpke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Döpke, Unternehmensgründer in Norden
 Friedrich Döpke (1898–1966), deutscher Politiker (KPD)
 Oswald Döpke (1923–2011), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Werner Döpke (1929–2015), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Doepke